Куп европских изазивача у рагбију 2015/16. (службени назив: 2015–16 European Rugby Challenge Cup) је било 20. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група, а на крају је Монпеље освојио титулу, пошто је у финалу у Лиону савладао Харлеквинсе.

Квалификације за Куп европских изазивача у рагбију 2015—2016. 

У квалификацијама су учествовали рагби клубови из Румуније, Русије, Португала, Шпаније, Немачке, Белгије, Грузије и Италије.

Ровиго - Тбилси кауказијанс 22-18

Тбилси кауказијанс - Ровиго 21-24

Букуреш вулвс - Калвизиано 18-13

Калвизиано - Букурешт вулвс 13-10

Калвизиано - Виадана 34-3

Виадана - Ел Салавадор 36-7

Ел Салвадор - Калвизиано 12-62

Моглиано - Деспортиво 45-17

Центро Деспортиво - Јенисеј 6-28

Јенисеј - Моглиано 19-15

Ројал китуро - Фиаме оро 6-24

Ровиго - Диреито 29-19

Ваљадолид - Темишвар сараценс 18-36

Диреито - Хајделбергер 21-24

Фиаме оро - Моглиано 19-0

Темишвар сараценс - Ровиго 45-13

Фиаме оро - Диреито 17-10

Моглиано - Хајделбергер 26-32

Ваљадолид - Ројал китуро 62-0

Темишвар сараценс - Фиаме оро 35-14

Хајделбергер - Ројал китуро 50-14

Моглиано - Ваљадолид 10-22

Диреито - Ваљадолид 22-12

Халделбергер - Темишвар сараценс 3-10

Ровиго - Моглиано 32-13

Ројал китуро - Ровиго 0-62

Ровиго - Калвизиано 17-17

Калвизиано - Ровиго 35-7

Баја Маре - Јенисеј 20-30

Јенисеј - Баја Маре 33-12

Учесници 

 Јенисеј Краснојаркс 
 Зебре (рагби јунион) 
 Калвизиано 
 Гренобл (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Монпеље (рагби јунион) 
 По (рагби јунион) 
 Ла Рошел 
 Брив (рагби јунион) 
 Ажен (рагби јунион) 
 Глостер (рагби јунион) 
 Харлеквинс 
 Њукасл Фалконс 
 Сејл шаркс 
 Вустер вориорс 
 Лондон Ајриш 
 Конот рагби 
 Единбург рагби 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Кардиф Блуз

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Швајцарској 17. јуна 2015.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 12. новембра 2015., до 24. јануара 2016. 

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Конот, Сејл, Харлеквинс, Глостер, Гренобл као првопласирани и Лондон Ајриш, Монпеље и Њупорт као најбољи другопласирани клубови.

Група 1 

Брив - Њукасл 13-9

Јенисеј - Конот 14-31

Конот - Брив 21-17

Њукасл - Јенисеј 55-7

Конот - Њукасл 25-10

Јенисеј - Брив 10-7

Брив - Јенисеј 33-3

Њукасл - Конот 29-5

Јенисеј - Њукасл 24-7

Брив - Конот 21-18

Конот - Јенисеј 47-5

Њукасл - Брив 27-23

Група 2 

Њупорт - Сејл 30-12

Сејл - По 29-20

Кастр - Њупорт 32-29

Њупорт - По 22-0

Кастр - Сејл 10-17

Сејл - Кастр 31-10

По - Њупорт 17-34

По - Кастр 21-30
 
Њупорт - Кастр 31-18

По - Сејл 3-27

Сејл - Њупорт 38-5

Кастр - По 24-7

Група 3 

 
Харлеквинс - Монпеље 41-18

Калвизиано - Кардиф 9-50

Кардиф - Харлеквинс 20-32

Монпеље - Калвизиано 64-0

Кардиф - Монпеље 37-27

Калвизиано - Харлеквинс 10-50

Монпеље - Кардиф 23-22

Харлеквинс - Калвизиано 59-7

Калвизиано - Монпеље 7-47

Харлеквинс - Кардиф 34-26

Кардиф - Калвизиано 74-6

Монпеље - Харлеквинс 42-9

Група 4 

Вустер - Ла Рошел 19-3

Глостер - Зебре 23-10

Ла Рошел - Глостер 20-33

Зебре - Вустер 27-8

Вустер - Глостер 22-34

Ла Рошел - Зебре 27-19

Глостер - Вустер 27-13

Зебре - Ла Рошел 25-5

Глостер - Ла Рошел 20-10

Вустер - Зебре 15-22

Ла Рошел - Вустер 35-11

Зебре - Глостер 11-14

Група 5 

Единбург - Гренобл 28-10

Лондон Ајриш - Ажен 48-10

Ажен - Единбург 6-27

Гренобл - Лондон Ајриш 27-20

Ажен - Гренобл 20-40

Лондон Ајриш - Единбург 38-6

Гренобл - Ажен 48-45

Единбург - Лондон Ајриш 18-15

Единбург - Ажен 23-0
 
Лондон Ајриш - Гренобл 18-28

Ажен - Лондон Ајриш 17-31

Гренобл - Единбург 34-23

Завршница такмичења 

Монпеље је на путу до финала елиминисао Сејл и Њупорт, а Харлеквинси су победили Лондон Ајриш и Гренобл. У финалу пред око 28 000 љубитеља рагбија у Лиону, Монпеље је победио Харлеквинсе и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Стастика 

Најгледанији тим

 Ла Рошел 10 621 гледалаца по утакмици 

Највише поена

 Беноит Паилог 56, Монпеље 

Највише есеја

 Маркус Вотсон 6, Њукасл

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2015.
Рагби у 2016.